Fredrik Ljunggren kan syfta på bland andra:

* Fredrik Ljunggren (1906–1997), svensk militär 
 Fredrik Ljunggren (född 1969), svensk ingenjör